Operacija Fenix, obrambena operacija HV u Domovinskom ratu
Akcija Feniks 72, film o Bugojanskoj skupini